Jodelle bezeichnet

 den Familiennamen von Étienne Jodelle (1532–1573), französischer Autor
 den Vornamen von Jodelle Ferland (* 1994), kanadische Filmschauspielerin
 einen Comic von Guy Peellaert, siehe Jodelle (Comic)